Die 2. deild karla 1993 war die 39. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Neben Meister Breiðablik Kópavogur stieg auch der Zweitplatzierte UMF Stjarnan auf.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Trópídeild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 3. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 1993 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 Iceland Second Division 1977 – 1998 rsssf.com

Einzelnachweise 

1993
Fußballsaison 1993